Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz) steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), A–Be
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), E–H
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), J–K
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), L–Q
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), R–Z